Aiolesi – abitanti di Iolo
Aiolesi – abitanti di Villa Aiola